Митчелл Райан (, ) — американский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее известен по ролям Бёрка Девлина в готическом телесериале «Мрачные тени», Эдварда Монтгомери в телесериале «Дарма и Грег» и роли генерала Питера Маккалистера в боевике 1987 года «Смертельное оружие».

Биография 

Митчелл Райан родился 11 января 1934 года в Цинцинатти, вырос в Луисвилле, штат Кентукки. Служил в ВМФ во время Корейской войны. После войны переехал в небольшой город Абингдон, где начал работать в . Вскоре состоялся дебют Райана в кино — вместе с , основателем театра, он получил небольшие роли в фильме «Дорога грома».

В 1957 году Митчелл Райан переехал в Нью-Йорк и продолжил карьеру на Бродвее. Среди спектаклей с его участием — «», «Медея» и «».

Райн входил в основной актёрский состав культовой «мыльной оперы» «Мрачные тени», получив роль Бёрка Девлина, но в июне 1967 года из-за проблем с алкоголем был отстранён, и его заменил . В 1973 году Райна получил главную роль в телесериале «».

В начале 2000-х Митчелл Райан был президентом Фонда Гильдии киноактёров США.

Скончался 4 марта 2022 года в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет.

Избранная фильмография

Примечания